Gomo (botânica) - vocabulário de botânica
 Gomo (zoologia) - vocabulário de zoologia
 Gomo (músico) - músico português

Desambiguação